Settimana internazionale della critica – sezione parallela alla selezione ufficiale del Festival di Cannes
 Settimana internazionale della critica – sezione parallela della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia